Bundestagswahlkreis 236 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bamberg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Weiden (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Schweinfurt (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt (1949 bis 1961)